Centurion – albero monumentale dell'Australia
 Centurion – carro armato britannico
 Centurion – aziende tedesca 
 Centurion – città della provincia di Gauteng, Sudafrica
 Centurion – film del 2010 diretto da Neil Marshall
 Centurion: Defender of Rome – videogioco
 Buick Centurion – autovettura della Buick
 Carta Centurion – carta di credito di American Express

Navi 
 HMS Centurion (1650) – fregata da 40 cannoni
 HMS Centurion (1691) – vascello di linea da 48 cannoni
 HMS Centurion (1732) – vascello di linea da 40 cannoni
 HMS Centurion (1774) – vascello di linea da 50 cannoni
 HMS Centurion (1844) – vascello di linea da 80 cannoni
 HMS Centurion (1892) – nave da battaglia
 HMS Centurion (1911) – nave da battaglia

Persone
 Diego Centurión (1982) – calciatore paraguaiano
 Iván Centurión (1988) – calciatore argentino
 Juan Crisóstomo Centurión (1840-1909) – giornalista, educatore, diplomatico, politico e militare paraguaiano
 Pablo Centurión (1926) – ex calciatore paraguaiano
 Ricardo Centurión (1993) – calciatore argentino

Pagine correlate
HMS Centurion